Second Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Second Island (Louisiana)
 Second Island (Maine)
 Second Island (St. Louis County, Minnesota)
 Second Island (Stearns County, Minnesota)
 Second Island (Franklin County, New York)
 Second Island (Saratoga County, New York)
 Second Island (Pennsylvania)